Der Skorpion steht für:
 Der Skorpion (1978), sowjetisches Filmdrama von Jüri Müür 
 Der Skorpion (1984), niederländisches Filmdrama von Ben Verbong 
 Der Skorpion (1997), deutscher Kriminalfilm von Dominik Graf 
 Der Skorpion (Roman), (1919–1931), Romantrilogie von Anna Elisabet Weirauch